Wanted bezeichnet:
 die englischsprachige Überschrift vieler Steckbriefe und Fahndungsplakate; durch Westernfilme international bekannt
 The Wanted, eine britische Popband
 Wanted (Breakdance-Crew), eine französische Breakdance-Crew

Wanted ist der Titel folgender Werke:
 Wanted (Comic), eine Comic-Miniserie
 Wanted!, eine Manga-Kurzgeschichte
 Wanted (1967), einen italienischen Western von Giorgio Ferroni
 Wanted (1999), einen österreichischen Spielfilm von Harald Sicheritz
 Wanted (2008), ein auf der Comic-Miniserie basierender US-amerikanischer Actionfilm
 Wanted (2009), ein indischer Bollywood-Film von Prabhu Deva
 Wanted (2015), ein US-amerikanischer Pornofilm
 Wanted (Fernsehserie, 2005), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2005
 Wanted (Fernsehserie, 2016), eine australische Fernsehserie aus dem Jahr 2016
 Wanted – A Master, einen US-amerikanischen Kurzfilm aus dem Jahr 1936
 Wanted – Weapons of Fate, ein Computerspiel aus dem Jahr 2009

Siehe auch:
 Wanted Dead or Alive (Begriffsklärung)